ОПЗЖ:
 ОПЗЖ — ожидаемая продолжительность здоровой жизни, статистическая оценка качества жизни.
 ОПЗЖ — «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинская политическая партия.